Иоанн Каля́зинский (Иван Спиридонович Шишкин; 1738 — 31 марта 1764) — инок Троице-Калязина монастыря, местночтимый святой Русской православной церкви. Память совершается 31 марта.

Калязинец, сын мещанина Спиридона Андреевича Шишкина (ум. 24 февраля 1776) и Дарьи Тимофеевны (1705 — 14 декабря 1785).

Биография 
Отрок Иоанн воспитывался в религиозной семье. Большое влияние на него оказала жена старшего брата отца Устинья Михайловна, происходившая из семьи священника или церковнослужителя, которая научила его благочестивой жизни, рассказывала ему о великих подвижниках, читала религиозные книги. С 12-13 лет Иоанн решил вести строго подвижническую жизнь, на что он испросил согласия у своих родителей, которые не только не препятствовали ему в этом, но и благословили его.

Ранней весной он, облекшись власяницею и стянув себя тяжелыми железными веригами, отправлялся странствовать по святым местам на богомолье, и лишь поздней осенью возвращался в свой родной город Калязин, но не под кров родительский, а в вырытую им самим в горе за Калязинским монастырём землянку или пещеру. Неподалёку находился колодец, который, по преданию, так же вырыл отрок Иоанн, и который известен под названием «святой колодчик». Уже в то время паломники тянулись к нему за плотским и духовным исцелением

Ради подвижнической жизни Иоанн остался неженатым. Умер в молодых годах, 25 лет от роду, и был записан умершим в метрике от 31 марта 1764. Похоронен в ограде Христорождественской церкви, с левой стороны. Над могилой был сооружен каменный памятник, окружённый деревянной решеткой. Впоследствии деревянная решётка заменена на железную сень с памятником внутри и с крестом наверху, наподобие маленькой часовни. Рядом были похоронены родственники Иоанна: бабушка Ирина, дядя Пётр Андреевич, и отец Спиридон Андреевич.

Власяница и железные вериги Иоанна после его смерти хранились в Христорождественской церкви. Богомольцы из Калязина и Кашина просили одевать их на больных, особенно детей, считая их чудодейственными и способствующим исцелению. Судя по власянице отрок Иоанн был ростом выше среднего. Железные вериги его, весом 11, 5 фунтов, состояли из двух четырёхконечных плоских крестов, соединённых между собой пластинами посредством идущих от них крючков, сами пластины соединялись кольцами. Всех же пластин 24 штуки.

После кончины Иоанна, в пещере, где он жил, по преданию, найдены две иконы: Казанской и Владимирской Божией Матери.

В настоящее время Христорождественская церковь и могила отрока Иоанна затоплены водами Калязинского водохранилища.

Семья 
Бабушка отрока Ивана — Ирина рано осталась вдовой с сиротами детьми, († 1754),

Дети:

 Старший сын Пётр Андреевич (1736—1781), у которого впоследствии жила и скончалась 70-лет отроду Ирина. Женат (с 1770).
 Второй её сын Спиридон Андреевич — отец отрока Иоанна, столяр, грамотен.
 Третий сын Родион Андреевич († 03 мая 1781).

Спиридон Андреевич женился на Дарье Тимофеевне (январь 1734). Из детей, от их брака, кроме Иоанна, известны, старший сын Василий и младшая дочь Гликерия.

Литература 
 А. А. Митропольский. Краткие сведения о место чтимом в городе Калязин Отрок Иоанн (с двумя снимками). Издание Тверской учёной архивной комиссии. Тип: Тип-Литография Н. М. Родионова. Твер. 1901 г.
 Месяцеслов святых, всею русской церковью или местно чтимых. Вып. 7. март. 1898 г.

Местночтимые святые
Персоналии:Троицкий Макарьев монастырь
Персоналии:Калязин